El término Kalimba puede referirse a:
Kalimba, un instrumento musical de percusión, de origen africano;
Kalimba, cantante mexicano nacido en 1982.